Будилки (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 30 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 10,5 км. Ближайшие населённые пункты — Поляны, Хотиловичи, Чёрная Лужа.

Согласно переписи население Будилок в 1999 году насчитывало 14 человек.

В непосредственной близости от деревни находится Жодишковский заказник местного значения.

Название происходит от антропонима Будислав (Будогост, Будовест) (уменьшительно-ласкательная форма ), потомки которого основали поселение.

Восточнее Будилок проходит автомобильная дорога местного значения  Гориденяты — Расло — Жодишки — Завидиненты.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района